В этой статье представлены результаты четвертьфинальных матчей Евролиги 2020/2021. Они пройдут с 20 апреля по 4 мая 2021 года. Состав пар определён по результатам регулярного сезона Евролиги 2020/2021 (без жеребьёвки). Команды, занявшие первое, второе, третье, четвертое места в регулярном сезоне, проведут первую, вторую и, при необходимости, пятую игру на своей площадке. Команды, занявшие в регулярном сезоне пятое, шестое, седьмое, восьмое места, проведут на своей площадке третью и, при необходимости, четвёртую игру. В каждой паре команда, первая одержавшая 3 победы, выходит в Финал четырёх.

Участники

Четвертьфиналы 
{| class=wikitable style="text-align:center"
!width=15|
!width=250|Команда 1
!width=80|Итог
!width=250|Команда 2
!width=80|1-я игра
!width=80|2-я игра
!width=80|3-я игра
!width=80|4-я игра*
!width=80|5-я игра*
|-
| A ||align=right|Барселона ||3-2||align=left| Зенит
|74:76
|81:78 (ОТ)
|78:70
|61:74
|79:53 
|-
| B ||align=right|Олимпия ||3-2||align=left| Бавария
|79:78
|80:69
|79:85
|82:85 
|92:89 
|-
| C ||align=right|Анадолу Эфес  ||3-2||align=left| Реал
|90:63
|91:68
|76:80
|76:82
|88:83
|-
| D ||align=right|ЦСКА ||3-0||align=left| Фенербахче
|92:76
|78:67
|85:68
|—
|—
|}
* при необходимости

Результаты матчей 
Время начала матчей дано по Центральноевропейскому летнему времени (UTC+2).

1 игра

2 игра

3 игра

4 игра

5 игра

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Евролига 2020/2021